Мейниман — азербайджанский топоним.
Мейниман — село в Мейниманском административно-территориальном округе Аджикабульского района Азербайджана.
Мейниман Первое — село в Мейниманском административно-территориальном округе Аджикабульского района Азербайджана.
Мейниман Второе — село в Мейниманском административно-территориальном округе Аджикабульского района Азербайджана.